Příjmení Bôžik nosí více významných osobností:

 Miroslav Bôžik (* 1959) – bývalý slovenský fotbalista
 Róbert Bôžik (* 1964) – bývalý slovenský fotbalista
 Vlastimil Bôžik (* 1945) – bývalý slovenský fotbalista, obránce